Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2007 vond plaats van 19 tot en met 24 februari 2007 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2007. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

In het enkelspel won titelverdedigster Justine Henin voor de vierde keer in haar carrière het toernooi. Henin was als eerste geplaatst en versloeg in de finale het tweede reekshoofd Amélie Mauresmo.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber in de finale van Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2007
Dubai